Линн Элизабе́т Кревья́зак (; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 Зимняя Универсиада: серебро (2015).
 : серебро ().
 : золото (), серебро ().
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Семья 
Родилась в семье этнических украинцев.

Отец Дуг Кревьязак () является членом комитета директоров () Ассоциации кёрлинга Онтарио и тренером по кёрлингу (в частности, он тренировал сборную Канады, где играла Линн Кревьязак и которая завоевала серебряные медали на зимней Универсиаде 2015, а также команду Канады, в которой играла её сестра Шерил, на зимней Универсиаде 2013, где они заняли 6-е место).

Её сёстры — тоже опытные кёрлингистки: Элисон Кревьязак (долгое время, до конца сезона 2013—2014, игравшая в команде Рэйчел Хоман, двукратная — ,  — чемпионка Канады, на чемпионатах мира в  бронзовый, а в  серебряный призёр) и Шерил Кревьязак (чемпионка  и  как запасная в команде Хоман).

Примечания

Ссылки 
 Lynn Kreviazuk | Athlete Information | 2015 Winter Universiade | FISU
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом Lynn Kreviazuk

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу